María Carolina de Habsburgo-Lorena (en alemán, Maria Karoline von Habsburg-Lothringen; Viena, 8 de abril de 1801 - Dresde, 22 de mayo de 1832) fue archiduquesa de Austria por nacimiento, y por su matrimonio miembro de la casa de Wettin.

Biografía 
María Carolina era la hija del emperador Francisco I de Austria y de su segunda esposa, María Teresa de las Dos Sicilias. Su nombre fue dado en honor de una hermana mayor, que murió en la infancia. Era hermana del emperador Fernando I de Austria y las emperatrices María Luisa de Francia y María Leopoldina de Brasil. Fue educada de manera estricta, destacándose en el dibujo. Prueba de ello son varios bocetos y carboncillos conservados en Austria donde se aprecia su habilidad en este campo.

Matrimonio 
Se casó por poderes el 26 de septiembre de 1819, y en persona el 7 de octubre de 1819, con el sobrino del rey sajón - más tarde el rey Federico Augusto II de Sajonia.

El matrimonio, que duró 13 años, fue infeliz y no tuvo hijos. María Carolina era dulce y agradable, pero sufría de epilepsia y sus ataques eran tan frecuentes que casi no podía cumplir con sus deberes de princesa heredera, además de afectarle seriamente a su relación conyugal. Federico Augusto le fue infiel en varias ocasiones. De uno de estos affaires tuvo un hijo ilegítimo, el músico Theodor Uhlig (1822-1853). Tras largos sufrimientos, María Carolina falleció a consecuencia de uno de esos ataques el 22 de mayo de 1832 en el Palacio de Pillnitz, cerca de Dresde.

Su cuerpo fue enterrado en la Catedral de la Santísima Trinidad en Dresde. Un año después Federico Augusto casó con la princesa María Ana de Baviera.

Títulos y órdenes

Títulos y tratamientos

 8 de abril de 1801-11 de agosto de 1804: Su Alteza Real la archiduquesa María Carolina de Austria, princesa de Hungría y Bohemia.
 11 de agosto de 1804-7 de octubre de 1819: Su Alteza Imperial y Real la archiduquesa María Carolina de Austria, princesa de Hungría y Bohemia.
 7 de octubre de 1819-1 de septiembre de 1830: Su Alteza Imperial y Real la princesa María Carolina de Sajonia, duquesa de Sajonia.
 1 de septiembre de 1830-22 de mayo de 1832: Su Alteza Imperial y Real la princesa heredera de Sajonia, duquesa de Sajonia.

Órdenes 

 1823:  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. (Reino de España)
 Dama de la Orden de la Cruz Estrellada ().

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
Wurzbach D. C. c. Habsburg, Karolina Ferdinanda (. IT)// Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich :die enthaltend Lebensskizzen denkwürdigen der Personen, welche SEIT 1750 den Österreichischen Kronländern en geboren wurden oder Darin gelebt gewirkt und haben- Wien : 1856. - Vol. 6. - S. 398.

Enlaces externos 

 Foto de su ataúd en la Catedral de la Santísima Trinidad (Hofkirche)

Princesas de Sajonia por matrimonio
Nobles de Alemania del siglo XIX
Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Personas con epilepsia
Nacidos en Viena
Católicos de Austria